«Алашкерт» — футбольный стадион в Ереване, Армения. Используется как домашняя арена клубом «Алашкерт».

Стадион расположен в районе Шенгавит, рядом с Ереванским водохранилищем, на левом берегу реки Раздан. Он был построен в 1960 году и открыт под названием «Наири». Переименование стадиона произошло в феврале 2013 года.

Вместимость стадиона — 6850 зрителей, в том числе 1850 сидячих мест. Поле оборудовано естественным травяным покрытием.

Согласно заявлениям президента ФК «Алашкерт» Баграта Новояна, стадион к 2020 году должен быть реконструирован и его вместимость увеличена до 10000 человек.

Примечания 

Появились в 1960 году в Армении
Футбольные стадионы Еревана